Генералиссимус (, полное название  — высшее воинское звание Императорской армии Японии и Императорского флота Японии, существовавшее с 1871 года по 1945 год, вплоть до прекращения существования Японской империи.

Это высшее воинское звание мог носить только Император Японии как верховный главнокомандующий вооружёнными силами Империи. Звание прекратило существование в 1947 году после полного упразднения вооружённых сил Японии.

История 
Одно из первых упоминаний звания «генералиссимуса» было в документах Министерства армии в 1871 году, но никому не присваивалось. 7 сентября 1872 года в указе № 252 Дайдзёкана были впервые официально упомянуты звание «генералиссимус» и обязанности маршалов и генералиссимусов. Предполагалось, что звание может присваиваться как императору, так и другим людям, но оно за первое время своего существования официально не было никому присвоено, а 8 мая 1873 года вместе со званием «маршал» было упразднено.

Процедура восстановления началась в 1882 году, когда должность верховного главнокомандующего ввёл император Мэйдзи. Проектом постановления № 142 Конституции Японской империи (глава 1, статья 1) от 30 сентября 1889 года Императору Японской империи было официально присвоено звание дай-гэнсуя, а сам император стал верховным главнокомандующим армии и флота. Погоны и петлицы генералиссимуса, отличались от погон и петлиц маршала, наличием золотой императорской хризантемы. Парадный  Императора походил на мундиры его маршалов. Иероглифы кандзи, которыми записывается звание, также несут в себе отсылку к буддистскому божеству Дайгэнсуй Мё-о (), также известному как Видья-раджа («владыка секретного знания»), которому поклонялись со времён правления Императора Ниммё и образования японской школы буддизма Сингон. Божество символизировало невероятную мощь, которая могла сокрушить любых врагов страны, как это может сделать сильный военачальник.

Во время японо-китайской войны, после взятия японцами Нанкина командир Центрально-Китайского фронта генерал Иванэ Мацуи 17 декабря 1937 года встретился с императором в Императорском дворце и обратился к нему со словами «Его величеству Генералиссимусу армии слава, слава, слава!» ().

Список генералиссимусов

См. также 
 Генералиссимус КНР (даюаньшуай) — аналог звания в Китае
 Генералиссимус КНДР (тэвонсу) — аналог звания в КНДР
 Генералиссимус (Вьетнам) (Дай нгуен соай) — аналог звания во Вьетнаме
 Маршалы Японской империи (гэнсуй)

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Воинские звания по алфавиту
Императорская армия Японии